Пруцев — фамилия российских братьев-футболистов:

 Пруцев, Данил Игоревич (род. 2000).
 Пруцев, Егор Игоревич (род. 2002).